Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Juan Ignacio Chela 7-69, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (terzo turno)
 Gastón Gaudio (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (semifinali)
 Nicolás Massú (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (finale)
 Michail Južnyj (semifinali)

 Agustín Calleri (campione)
 Maks Mirny (terzo turno)
 Luis Horna (secondo turno)
 Andreas Seppi (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Andrei Pavel (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2006